Greek Revival Cottage bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Greek Revival Cottage (Illinois), NRHP-ID: 77000473
 Greek Revival Cottage (Massachusetts), NRHP-ID: 82001943